Ludvig III kan avse flera personer:

 en tysk-romersk kejsare, se Ludvig III (tysk-romersk kejsare).
 en kung av Frankrike, se Ludvig III av Frankrike.
 en kung av Bayern, se Ludvig III av Bayern.

Regentnamn